Telecinco puede referirse a:

 «Telecinco», canal de televisión privado español, operado por Mediaset España Comunicación.
 «Telecinco HD», canal con resolución de imagen en alta definición de la emisora Telecinco estándar.
 «La Siete», conocido anteriormente como Telecinco 2. Canal de televisión privado, que emite en digital y pertenece a Mediaset España.
 «Factoría de Ficción», conocido anteriormente como FDF Telecinco. Canal de televisión privado, que emite en digital y pertenece a Mediaset España.
 «Telecinco Estrellas» fue un canal de televisión digital perteneciente a grupo Mediaset, que estuvo en activo desde el 30 de noviembre de 2005 al 18 de febrero de 2008.
 «Telecinco Sport» fue un canal de televisión digital perteneciente a grupo Mediaset, que estuvo en activo desde el 30 de noviembre de 2005 al 18 de febrero de 2008.
 «Informativos Telecinco», espacio desarrollado por los servicios informativos de Telecinco para el canal.
 «Tele 5 ¿dígame?», fue un programa magacín de repaso a la actualidad emitido en Telecinco entre 1990 y 1992.
 «Telecinco Cinema», filial de producciones cinematográficas de Mediaset España Comunicación.
 «Gestevisión Telecinco», actualmente denominado Mediaset España, es un grupo de comunicación español que opera en varios sectores de actividad.
 «Teletexto de TVE» en sus primeros años.